Campagne kan syfta på:

 Campagne, Dordogne, fransk kommun i departementet Dordogne
 Campagne, Hérault, fransk kommun i departementet Hérault
 Campagne, Landes, fransk kommun i departementet Landes
 Campagne, Oise, fransk kommun i departementet Oise
 Campagne-d'Armagnac, fransk kommun i departementet Gers
 Campagne-lès-Boulonnais, fransk kommun i departementet Pas-de-Calais
 Campagne-lès-Guines, fransk kommun i departementet Pas-de-Calais
 Campagne-lès-Hesdin, fransk kommun i departementet Pas-de-Calais
 Campagne-lès-Wardrecques, fransk kommun i departementet Pas-de-Calais
 Campagne-sur-Arize, fransk kommun i departementet Ariège
 Campagne-sur-Aude, fransk kommun i departementet Aude